Диниз () — фамилия португальского происхождения. Известные носители:
 Диниз, Гибриэль (1990—2019) — португальский певец.
 Диниз, Шарам (род. 1991) — ангольско-португальская фотомодель.